Islas de la Bahía (eilandengroep), een Hondurese eilandengroep
Islas de la Bahía (departement), een Hondurees departement waartoe de eilandengroep behoort